Januária (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Januária (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais